236728 Leandri – asteroide della fascia principale
Jacques Désiré Leandri – botanico e micologo francese

Pagine correlate 

Leandro